Hospital de San Lázaro puede hacer referencia a los siguientes edificios:

en Cuba 
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de La Habana.

en España 
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Córdoba;
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Cuéllar (Segovia);
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Granada;
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Madrid -agrupado en 1589 en el Hospital de Antón Martín o de San Juan de Dios-;
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Málaga;
 Hospital de San Lázaro en el municipio de Mayorga (Valladolid);
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Sevilla;
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Soria;
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Toledo.
 Hospital de San Lázaro en la ciudad de Barcelona.